David Jones - conjunto de un nombre propio David y apellido Jones - puede referirse a:

Personajes

Futbolistas 
 David Jones (1910–1971), futbolista británico.
 David Jones (1914–1988), futbolista galés.
 David Jones (1935–2014), futbolista británico.
 David Jones (1940–2013), futbolista británico.
 David Jones (1952–), futbolista británico.

Músicos 
 David Robert Jones (1947-2016), músico británico más conocido como David Bowie.
 Daniel Alan David Jones (1986-), músico británico más conocido como Danny Jones.
 Jonathan David Samuel Jones (1911-1985), baterista de jazz estadounidense más conocido como Jo
 Davy Jones (1945-2012), músico y actor británico, conocido por ser miembro de la banda The Monkees

Otros 
 Edward David Jones (1856-1920), periodista estadounidense.
 David Ford Jones (1818-1887), político canadiense.
 David Lloyd Jones (1944-), botánico, ilustrador y explorador australiano.
 David Armstrong-Jones (1961-), conocido como David Linley, presidente de la casa de subastas Christie's.
 David Jones (desarrollador de videojuegos) (1966-), desarrollador de videojuegos como el GTA.
 David Jones-Roberts (1990-), actor australiano.